И́́нгессон () — шведская фамилия. Известные носители:
 Ингессон, Клас (1968—2014) — шведский футболист.
 Ингессон, Магнус (род. 1971) — шведский лыжник.